Эла́йджа Джо́рдан Вуд (; род. , Сидар-Рапидс, Айова, США) — американский актёр. Наиболее известен по роли Фродо Бэггинса в трилогии «Властелин колец» (2001—2003).

Биография

Ранние годы 
Элайджа Вуд родился в городе Сидар-Рапидс штата Айова и был средним из трёх детей Уоррена и Дебби Вуд. У Элайджи датские и английские корни. Он католик. У него есть брат, Зак Вуд, продюсер видеоигр (родился в 1974 году), и сестра, Ханна Вуд (родилась в 1984 году), поэтесса и актриса (она играла небольшие роли в некоторых фильмах Элайджи).

В детстве Элайджа брал уроки игры на фортепиано у Марлены Лофтсгарден в родном городе. Он был очень энергичным ребёнком, поэтому его часто называли Spark Plug, а также «Обезьянкой», потому что он любил везде лазать. Когда Элайджа начал сниматься в кино, его семья переехала из Айовы в Лос-Анджелес. В 1996 году его родители развелись, и отец вернулся в Айову. Долгое время Элайджа жил в Лос-Анджелесе и позже в Нью-Йорке.

Карьера 
Элайджа Вуд начал свою актёрскую карьеру в младшей школе, участвуя в постановках «Звуки музыки» и «Удивительный волшебник из страны Оз». До того, как его семья переехала в Лос-Анджелес в 1988 году, Вуд был моделью. В 1989 году снялся в клипе Полы Абдул «Forever Your Girl», срежиссированном Дэвидом Финчером.

Дебют в кино — эпизодическая роль в фильме «Назад в будущее 2» (1989). Но только роль сына Эйдена Куинна в фильме «Авалон» (1990) впервые привлекла внимание к молодому актёру, потому что фильм получил хорошие отзывы критиков и был номинирован на кинопремию «Оскар». Роджер Эберт в своей рецензии сказал: «Появился Элайджа Вуд, и я верю, что это самый талантливый актёр его возраста за всю историю Голливуда».

После небольшой роли в фильме Ричарда Гира «Внутреннее расследование» (1990) Вуд получил свою первую значительную роль. Это была роль в фильме «Рай» (1991), в котором он сыграл мальчика, воссоединившего семью (Мелани Гриффит и Дон Джонсон). Он получил хорошие рецензии за своё исполнение, некоторые критики говорили, что он был одним из лучших в кинофильме. Затем он получил роль в фильме «Вечно молодой» вместе с Мелом Гибсоном и Джейми Ли Кёртис, и в фильме «Стремящийся ввысь» с Ричардом Мазелло (оба фильма вышли в 1992 году).

В 1993 году Вуд снимался с Маколеем Калкиным в фильме «Добрый сынок», но картина не имела успеха у зрителей. Характер героя, исполняемого актёром: задумчивый, с хорошими намерениями и иногда немного озадаченный. Следующим фильмом с Вудом, снятым в том же году, был «Приключения Гекльберри Финна»; этот персонаж Вуда сильно отличался от предыдущих его ролей, но в фильме «Война» (1994) c Кевином Костнером он снова вернулся к привычному образу.

Также в 1994 году Вуд сыграл главную роль в фильме «Норт». Этот фильм получил массу отрицательных отзывов, и билеты на него плохо продавались. Следующая роль Вуда «Флиппер» имела гораздо больший успех, так же как и сам фильм режиссёра Энга Ли «Ледяной ветер» (1997). Вуд замечательно исполнил роль задумчивого, эмоционально неподвижного и немного сбивчивого Мики Карвера.

Снимался в видео 1995 года группы «The cranberries» под названием «Ridiculous Thoughts».
Вуд озвучивал Спайро, героя серии игр на различных игровых платформах, в играх серии The Legend of Spyro. Также был актёром озвучивания в игре Broken Age вместе с Джеком Блэком, Дженнифер Хейл, Уилом Уитоном, Пендлтоном Уордом.

В 1998 году появились «Столкновение с бездной» и «Факультет». В этих фильмах роли Элайджи не обладали привычной эмоциональной наполненностью и развитием характеров, но кинофильмы имели успех в прокате и внесли свой вклад в дальнейшую карьеру актёра.

19 сентября 2006 года Вуд объявил, что его звукозаписывающая компания Simian Records заключила свой первый контракт. В феврале 2007 года Simian Records выпустит новый альбом группы The Apples in Stereo, который называется New Magnetic Wonder.

Общественная деятельность 
23 апреля 2010 года Вуд в благотворительном жесте посетил чилийский город Курепто, один из наиболее пострадавших от землетрясения силой 8,8 балла, произошедшего 27 февраля 2010 года. Он лично посетил многих из пострадавших и сопровождался первой леди Чили Сесилией Морель.

Вуд был активным сторонником Берни Сандерса во время президентских выборов 2016 года.

В 2016 году Вуд заявил о своём убеждении в том, что в Голливуде происходит организованное сексуальное насилие над детьми.

Личная жизнь 
Впервые о личной жизни Вуда пресса заговорила в 2005 году. В то время он встречался с американской актрисой Памелой Расин. После пяти лет отношений пара рассталась.

Вуд состоит в сожительстве с Метте-Мари Конгсвед. В 2019 году у пары родился первенец.

Фильмография

Кино

Телевидение

Игры

Музыкальные клипы

Награды и номинации

Примечания

Литература 
 Sibley, Brian. The Lord Of The Rings Official Movie Guide. Houghton Mifflin, 2001.

Ссылки 

 Видеосалон: Элайджа Вуд 

Дети-актёры США
Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в игровом кино
Лауреаты премии «Сатурн» лучшему киноактёру
Лауреаты премии «Молодой актёр»
Киноактёры США